Administration des douanes et accises peut désigner le service des douanes dans plusieurs pays :

 Administration des douanes et accises, en Belgique ;
 Administration des douanes et accises, au Luxembourg.

Contrôle aux frontières de l'Union européenne
Fiscalité douanière